Eqalunnguit Qaqqaat bezeichnet:
 Eqalunnguit Qaqqaat (Berg, Qasigiannguit), Berg im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Eqalunnguit Qaqqaat (Berg, Qeqertarsuaq), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Eqalunnguit Qaqqaat (Berg, Sisimiut, nördlich), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Eqalunnguit Qaqqaat (Berg, Sisimiut, südlich) (Portusooq), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland